UFC 253: Адесанья vs. Коста () — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 26 сентября 2020 года на спортивной арене «Flash Forum», расположенной на острове Яс в составе спортивного комплекса «Бойцовский остров UFC» (англ. «UFC Fight Island») вблизи города Абу-Даби, ОАЭ.

В главном бою вечера Исраэль Адесанья победил Паулу Косту техническим нокаутом во втором раунде и защитил титул чемпиона в среднем весе.

Подготовка турнира 
Первоначально событие планировалось к проведению на 11 сентября, но впоследствии было перенесено на 26 сентября.

Данный турнир станет первым во второй серии турниров, проводимых на территории спортивного комплекса «Бойцовский остров UFC» (англ. «UFC Fight Island»), состоящей из пяти событий в сентябре-октябре 2020 года.

В качестве заглавного события турнира запланирован бой за титул чемпиона в среднем весе между действующим чемпионом новозеландцем нигерийского происхождения Исраэлем Адесанья и бразильским претендентом Паулу Костой (#2 в рейтинге). Для Адесаньи это будет вторая защита чемпионского титула. Ранее поединок между Адесаньей и Костой был запланирован на UFC 248, но тогда Коста не смог выступить из-за травмы и был заменён на Йоэля Ромеро, который выступил против Адесаньи в его первой защите титула и проиграл ему единогласным решением судей.

В качестве со-главного события турнира запланирован бой за вакантный титул чемпиона в полутяжёлом весе между бывшим претендентом на чемпионский титул американцем Домиником Рейесом (#1 в рейтинге) и бывшим чемпионом KSW поляком Яном Блаховичем (#3 в рейтинге). Чемпионский титул в полутяжёлом весе стал вакантным после того, как двукратный чемпион Джон Джонс отказался от титула 17 августа, сославшись на проблемы с UFC по поводу переговоров по его гонорарам и желание выступать в тяжелом весе.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

*Зубайра Тухугов не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и заплатит определённый процент от своего гонорара в пользу соперника.

**Людовит Клейн не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и заплатит определённый процент от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Брэндон Ройвал vs. Кай Кара-Франс
 Выступление вечера: Исраэль Адесанья и Ян Блахович

Последствия турнира 
29 сентября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC